Molnár Gabriella (1927) kajakozó
 Molnár Gabriella (1940) grafikus, díszlet- és jelmeztervező
 Molnár Gabriella (1957) újságíró, főszerkesztő
 Molnár Gabriella (1967) keramikus
 Molnár Gabriella műfordító
 Molnár Gabriella (?–2015) üzletember